

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Płaczewo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Płaczewo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Subkowy
 Płaczewo – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino

Wody 
 Płaczewo – jezioro w gminie Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie

Zobacz też 
 Płaczkowo, Płaczki, Płaczków, Płaczkowice